Jeziora w Polsce
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo
 Jezioro Czarne – jezioro we Włocławku, województwo kujawsko-pomorskie
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Łagowskim w woj. lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów
 Jezioro Czarne – jezioro na Równinie Drawskiej w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Marki
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Jezioro Czarne – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Jezioro Czarne – jezioro na Kaszubach w zespole jezior potęgowskich, w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w giminie Kartuzy
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Iławskim w woj. pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Jezioro Czarne – jezioro na Wysoczyźnie Żarnowieckiej w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Czarne Jezioro (Jezioro Czarne) – jezioro w Olsztynie, województwo warmińsko-mazurskie
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Jezioro Czarne – jezioro  w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Jezioro Czarne – jezioro na Równinie Gryfickiej w woj. zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Przybiernów
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Zachodniopomorskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Jezioro Czarne – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Świeszyno
 Jezioro Czarne – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek
 Jezioro Czarne – jezioro w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, w woj. wielkopolskim
 Jezioro Czarne – jezioro w gminie Kwilcz, na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopolskim
 Jezioro Czarne – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w Gminie Witkowo
 Jezioro Czarne – jezioro w gminie Wronki, na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopolskim
 Jezioro Czarne – jezioro w gminie Nowinka, w powiecie augustowskim, w woj. podlaskim
 Jezioro Czarne – jezioro na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Włodawa
 Jezioro Czarne – jezioro bezodpływowe, dystroficzne, położone na północnym krańcu Równiny Charzykowskiej w województwie pomorskim w powiecie kościerskim na obszarze gminy Lipusz
 Jezioro Czarne – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Jezioro Czarne - jezioro, w gminie Wierzbinek, w powiecie konińskim
 Jezioro Czarne – jezioro na Pobrzeżu Kaszubskim, w gminie Wicko
 Jezioro Czarne – jezioro w gminie Kozielice (powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie)

2 jeziora na Białorusi
 Jezioro Czarne – jezioro w rejonie bereskim
 Jezioro Czarne – jezioro w rejonie grodzieńskim

Zobacz też 
 Czarne Jezioro
 Rezerwat przyrody Jezioro Czarne
 Jezioro Czarne Małe
 Jezioro Czarne Sosnowickie
 Czarne – jezioro na Równinie Charzykowskiej w woj. pomorskim

Przypisy